Ждан — слов'янське чоловіче ім'я, що означає «жданий», «очікуваний». Має жіночу форму Ждана. Одне з небагатьох слов'янських імен, які вживалися в Московському царстві. Від цього імені пішли прізвища: Жданов, Жданчиков, Жданенко, Жданенков, Жданюк, Жданченко, Жданчук, Жданець, Жданович, Жданський, Ждановський.

Прізвище 
Також існує прізвище Ждан. Серед відомих носіїв:
 Ждан Ярослав (1921/1922—1944) — український військовик, курінний УПА.
 Ждан Іван Володимирович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.
 Михайло Ждан (1906—1975) — український історик.

Відповідності 
В інших народів імені Ждан відповідають імена:
 
 біл. Ждан

Посилання 
 Язычество славян. Славянские имена 
 Рідні імена

Чоловічі імена
Українські імена